Molekulska formula -{C7H16}- se može odnositi na:
 3-Etilpentan
 Heptan
 2-Metilheksan
 3-Metilheksan
 Triptan
 3,3-Dimetilpentan
 2,4-Dimetilpentan
 2,3-Dimetilpentan
 2,2-Dimetilpentan